Натуральне число 727
 727 рік до нашої ери
 727 рік нашої ери